Emich von Nassau-Hadamar ist der Name folgender Personen:
* Emich I. (Nassau-Hadamar) († 1334), Begründer der älteren Linie Nassau-Hadamar
 Emich II. (Nassau-Hadamar) († 1359), Graf der älteren Linie Nassau-Hadamar
 Emich III. (Nassau-Hadamar) († 1394 oder später), nominell der letzte Graf der älteren Linie Nassau-Hadamar